B31 peut faire référence:

 Bundesstraße 31, une route fédérale allemande reliant la frontière française à Lindau ;
 BSA B31, une moto du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company ;
 Panneau de signalisation de fin de toutes les interdictions précédemment signalées en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres